Москвинка — название населённых пунктов в России:

 Москвинка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Москвинка — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области.